Piazza Savonarola (Ferrara)
Piazza Savonarola (Firenze)